Форселлес — русский баронский род.
 Форселлес, Виктор Эдуардович (псевд. Фирсов; 1857—1913) — русский писатель, драматург, переводчик и журналист.
 Форселлес, Эдуард Фёдорович (1817—1891) — сенатор Финляндского сената, помощник Финляндского генерал-губернатора и командующего войсками Финляндского военного округа, генерал от артиллерии.